Wita Mykołajiwna Jakymczuk (ukr. Віта Миколаївна Якимчук; ur. 7 kwietnia 1980 roku w Kijowie) – ukraińska biegaczka narciarska. Była uczestniczką Mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Ramsau (1999), Lahti (2001), Val di Fiemme (2003), Oberstdorfie (2005), Sapporo (2007), Libercu (2009) i Oslo (2011), a także Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City (2002), Turynie (2006) oraz Vancouver (2010).

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jakymczuk nigdy nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1980
Ukraińscy olimpijczycy
Ukraińscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Kijowie